Krokom (gemeente), een gemeente in Zweden
 Krokom (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente